Русса́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 26 км на північ від Ліможа.

Історія 

1 січня 2019 року Руссак, Сен-Парду i Сен-Семфор'ян-сюр-Куз було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Парду-ле-Лак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 212 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 489,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Руссак на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Руссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня В'єнна